LIF (білок)
 Low insertion force